

História 
 Batalha de Waterloo — travada próximo a Waterloo (Bélgica), em 18 de junho de 1815

Geografia 
 Waterloo (Bélgica)
 Waterloo (Iowa)
 Waterloo (Ontário)
 Waterloo (Quebec)
 Waterloo (Wisconsin)
 Estação Waterloo — estação ferroviária em Londres
 Ponte de Waterloo — ponte em Londres

Música 
 Waterloo (álbum) — álbum da banda ABBA
 Waterloo (canção) — canção de mesmo nome deste álbum

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de música